DN steht für:
 Dagens Nyheter, eine schwedische Tageszeitung
 Inschriften (DNa und DNb): Dareios’s I. aus Naqsch-e Rostam
 DN für die Nennweite, ein Anschlussmaß von Rohren, Armaturen und Bauteilen, von »diamètre nominal« 
 das Segelbootsklassensymbol der „DN-Schlitten“, eines Bootes beim Eissegeln
 Deckname/Dienstname
 Diário de Notícias, eine portugiesische Zeitung
 Distinguished Name, ein eindeutiger Objektname in LDAP-Verzeichnissen
 Domain Name, der Name einer Domain im Internet
 Dominus noster, spätantike Kaisertitulatur
 Donor Number, in der Chemie ein qualitatives Maß für die Lewis-Basizität
 Dos Navigator, ein Dateimanager für DOS (Norton Commander Klon)
 Bahnhof Dresden-Neustadt (nach DS 100)
 Duke Nukem, ein Computerspiel
 Dynamit Nobel, ehemaliges deutsches Chemie- und Rüstungsunternehmen
 Dysplastischer Nävus, bräunliche Hautveränderung als potentieller Vorläufer des malignen Melanoms
 Nigeria nach dem ICAO-Code
 die postcode area Doncaster (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

DN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Düren
 Indien: Dadra und Nagar Haveli (bis Januar 2020)
 Moldau: Rajon Dondușeni
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Venezuela

dn steht für:
 delta amplitudinis, eine Jacobische elliptische Funktion in der Mathematik

Siehe auch:
 Die Nordelbische (NEZ)

Abkürzung